Contea di Jackson o Jackson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Jackson – Alabama
 Contea di Jackson – Arkansas
 Contea di Jackson – Carolina del Nord
 Contea di Jackson – Colorado
 Contea di Jackson – Dakota del Sud
 Contea di Jackson – Florida
 Contea di Jackson – Georgia
 Contea di Jackson – Illinois
 Contea di Jackson – Indiana
 Contea di Jackson – Iowa
 Contea di Jackson – Kansas
 Contea di Jackson – Kentucky
 Contea di Jackson – Michigan
 Contea di Jackson – Minnesota
 Contea di Jackson – Mississippi
 Contea di Jackson – Missouri
 Contea di Jackson – Ohio
 Contea di Jackson – Oklahoma
 Contea di Jackson – Oregon
 Contea di Jackson – Tennessee
 Contea di Jackson – Texas
 Contea di Jackson – Virginia Occidentale
 Contea di Jackson – Wisconsin
 Parrocchia di Jackson